Футбольная Конференция Англии 1987/88 — 9-й сезон Футбольной Конференции Англии.

В Футбольной Конференции играли как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Футбольная Конференция являлся пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже четырёх дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Футбольной Конференции выходит в Четвёртый дивизион Футбольной лиги.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Линкольн Сити (из Четвёртого дивизиона Футбольной лиги)
 Маклсфилд Таун (из Северной Премьер-лиги)
 Уиком Уондерерс (из Южной Футбольной лиги)
 Фишер Атлетик (из Истмийской лиги)

Выбывшие команды
 Скарборо (в Четвёртый дивизион Футбольной лиги)
 Нанитон Боро (в Северную Премьер-лигу)
 Фрикли Атлетик (в Южную Футбольную лигу)
 Гейтсхед (в Исмийскую лигу)

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт

1987
Англия-5
Англия-5
Спорт в Великобритании в 1987 году
Спорт в Великобритании в 1988 году